Il y eut trois batailles de Nördlingen dont deux durant la Guerre de Trente Ans :
En 1634 la première bataille de Nördlingen, entre le Saint-Empire et la Suède
En 1645, la deuxième bataille de Nördlingen, appelée aussi Bataille d'Alerheim, entre la Bavière et la France
En 1805, la troisième bataille de Nordlingen, entre la France et l’Autriche